A Bora–Hansgrohe (UCI csapatkód: BOH) egy német profi kerékpárcsapat. Jelenleg WorldTeam besorolással rendelkezik, ami a legmagasabb szint az országúti kerékpározásban. A besorolásának köszönhetően indulhat a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség által szervezett World Tour versenyeken. A csapat  legismertebb versenyzői Danny Van Poppel, Maximilian Schachmann, Alekszandr Vlaszov és Wilco Kelderman.

Története

Keret (2023)

Források 
A csapat kerete az UCI weboldalán

Külső hivatkozások 
Hivatalos oldal

Kerékpárcsapatok
Németország sportélete